Франси́cку Ва́ндерсон ду Ка́рму Карне́йру (; род. 18 февраля 1986, Батурите, Сеара), более известный как Ва́ндерсон — бразильский футболист, нападающий.

Карьера 
Первым профессиональным клубом Вандерсона стал «Тирадентес» из штата Сеара, в следующие годы он играл за «Ферровиарио» и «Форталезу» из этого же штата (в 2006 году сыграл 4 матча за «Форталезу» в Бразильской «Серии А»), а в 2007 году за «Ривер Атлетико» из штата Пиауи.

С 2007 года Вандерсон выступал за шведский клуб «ГАИС» из Гётеборга. В 2009 году он стал лучшим бомбардиром Чемпионата Швеции, забив 18 голов (поделил первое место с Тобиасом Хюсеном). Летом 2010 года он подписал трёхлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Ахли», но уже через полгода вернулся обратно в «ГАИС» — сначала на правах аренды, потом его контракт был выкуплен.

В сентябре 2012 года Вандерсон был взят в бесплатную аренду с правом выкупа за 730 тысяч евро российским клубом «Краснодар». В чемпионате России он дебютировал 21 сентября, в матче против «Мордовии» (6:1). В этой встрече футболист отметился забитым мячом. В следующем матче чемпионата России 1 октября против «Крыльев Советов» вновь вышел на замену и забил мяч.

31 марта 2013 года в домашнем матче чемпионата России забил три мяча в ворота «Анжи» («Краснодар» выиграл со счётом 4:0). Вандерсон стал шестым бразильцем и первым футболистом «Краснодара» в истории чемпионатов России, кому удалось сделать хет-трик. 22 марта 2014 года в матче чемпионата России против «Спартака», Вандерсону удалось отличиться голом, который позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».

В июне 2017 года на правах свободного агента Вандерсон перешёл в московское «Динамо». Его дебют за столичный клуб состоялся 18 июля в матче со «Спартаком», в котором он вышел на поле на 73-й минуте, заменив Фатоса Бечирая.

31 января 2018 года Вандерсон расторг контракт с «Динамо» и перешёл в «Аланьяспор». Ранее Вандерсон не попал в заявку московского клуба на первый и второй зимние сборы в Турции. 11 февраля 2018 Вандерсон дебютировал за турецкий клуб в матче против Коньяспора, где на 67 минуте заменил Эфеджана Караджу.

Клубная статистика 

на 27 октября 2017 года

 Примечания
 1.  Кубок Швеции, Кубок наследного принца, Кубок России, Суперкубок России.
 2.  Лига Европы УЕФА.

Достижения

Командные 
 Краснодар
 Финалист Кубка России: 2013/2014
 Бронза (3 место) Чемпионата России (РФПЛ): 2014/2015.

Личные 
 Лучший бомбардир Чемпионата Швеции: 2009 (совместно с Тобиасом Хюсеном)
 Лучший бомбардир Чемпионата России: 2012/13 (совместно с Юрой Мовсисяном)
 Список 33 лучших футболистов чемпионата России: № 3 — 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль weltfussball.de

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Форталеза»
Игроки ФК ГАИС
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Хельсингборг»